Eilenberger ist der Familienname folgender Personen:
Gert Eilenberger (1936–2010), deutscher Physiker
 Guido Eilenberger (* 1940), deutscher Wirtschaftswissenschaftler österreichischer Herkunft
 Ralf Eilenberger (* 1965), deutscher Fußball-Torwart
 Wolfram Eilenberger (* 1972), deutscher Publizist und Philosoph